Terry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Terry Township (Kansas)
 Terry Township (Pennsylvania)